Union Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Cemetery (Redwood City, Kalifornien), NRHP-ID 83001237
 Union Cemetery (Greensboro, North Carolina), NRHP-ID 93001142